De boezemvriend (film)
De Boezemvriend (molen)